WCHL steht für:
 die Western Hockey League, früher bekannt unter dem Namen Western Canada Hockey League
 die West Coast Hockey League, ehemalige Eishockeyprofiliga (1995 bis 2003)
 die Western Canada Hockey League, mehrere Eishockeyprofiligen

WCHL